Куртино — название населённых пунктов:

Россия 
 Куртино — село в Ступинском районе Московской области.
 Куртино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.